Schalding steht für:

 Schalding links der Donau, Teil des Passauer Stadtteils Hacklberg (Passau)
 Schalding rechts der Donau, Teil des Passauer Stadtteils Heining (Passau)